Битва под Бужином:
 Битва под Бужином (1662) — сражение русско-польской войны 1654—1667 годов
 Битва под Бужином (1677) — сражение русско-турецкой войны 1672—1681 годов